Unter uns (Akronym: UU) ist eine deutsche Seifenoper. Sie wird seit dem 28. November 1994 montags bis freitags im Nachmittagsprogramm von RTL gesendet.

Hintergrund 
Unter uns ist nach Gute Zeiten, schlechte Zeiten und Marienhof die dritte deutsche Daily Soap im Fernsehen. Seit dem Start im Jahre 1994 wird die Serie montags bis freitags von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr bei RTL gesendet. Seit dem 28. März 2022 wird die Folge vom Vortag im darauffolgenden Vormittagsprogramm um 9:30 Uhr wiederholt. Bis 3. September 2006 wurden sonntags alle Folgen der Woche ab etwa 9:30 Uhr wiederholt, was jedoch aufgrund der Alles-was-zählt-Wiederholungen kurz darauf eingestellt wurde. Am 4. Januar 2009 wurde die Ausstrahlung des Wochenrückblicks am Sonntagvormittag wieder aufgenommen. Ab dem 5. Juli 2009 lief der Wochenrückblick auf Super RTL, wurde jedoch bereits nach zwei Wochen aufgrund der schlechten Einschaltquoten aus dem Programm genommen.

Zentraler Ort der Serie ist die fiktive Schillerallee 10. Unter uns basiert im Gegensatz zu Gute Zeiten – Schlechte Zeiten oder Verbotene Liebe nicht auf einer ausländischen Soap, sondern erinnert höchstens entfernt an Melrose Place mit seinem Appartementkomplex. Seit dem Start der Serie wohnt die Familie Weigel in der Schillerallee. Im Laufe der Zeit sind verschiedene Familien ein- und ausgezogen. Zudem gibt es die Dach-WG mit häufig wechselnden Bewohnern.

Unter uns wird von der Produktionsfirma UFA Serial Drama produziert. Von 1994 bis Juli 2000 wurde in den MMC-Studios in Hürth bei Köln gedreht, seither in Köln-Ossendorf. Mit dem Umzug in das neue Studio wurde der Grundriss sämtlicher Kulissen geändert, darüber hinaus wurde eine feste Außenkulisse errichtet, die im Laufe der Jahre nach und nach erweitert wurde.

Neben dem Wechsel des Produktionsstudios gab es im Jahr 2000 auch eine große Ausstiegswelle der Schauspieler aus dem Hauptcast, darunter André Dietz, Thorsten Feller, Isabel Florido, Eric Benz, Arnold Dammann, Diana Staehly und Wolfram Grandezka.

Seit dem 28. April 2008 wird die Daily Soap im Breitbildformat 16:9 ausgestrahlt, rund sechs Monate vor Gute Zeiten, schlechte Zeiten und Alles was zählt.

Ende 2009 begann in der Seifenoper Unter uns eine sogenannte neue Ära, die ein neues Konzept in die Serie brachte. Mit dem Tod der langjährigen Serienfigur Wolfgang Weigel veränderte sich der visuelle und erzählerische Stil der Serie sowie u. a. die offizielle Website, der Vorspann und das Logo. 2014 wurden der Vorspann und das Logo wieder erneuert.

Handlung und Sets 
Die Serie dreht sich um die Einwohner der fiktiven Schillerallee 10 in Köln. Hier gibt es folgende Schauplätze:

Sonstiges 
Darüber hinaus wurde die Kulisse erweitert um den Supermarkt „frisch&gut“, der eine Zeit lang unter der Filialleitung von Julia Reimers stand.

Ebenfalls gab es bei Unter uns lange Zeit die Arztpraxis von Dr. Ariane Sturm beziehungsweise Dr. Pia Lassner. Auch die Strandbar „Übersee“, die an einem Badesee, dem Goldberger See bei Nievenheim, lag, war lange Zeit in der Serie vertreten.
Außenszenen werden meist in den UFA Show and Factual Studios in Köln-Ossendorf und Umgebung gedreht.

Internetaktionen 
Seit November 2007 wurden im Rahmen der Serie vermehrt Internetaktionen durchgeführt. Unter anderem waren dies:

 November 2007: Interaktive Krimiwoche, bei der Zuschauer unter anderem im Internet Hinweise auf einen Mörder suchen und im Live-Videochat Verdächtige verhören konnten.
 September 2008: Rettet das Übersee: Ein in den Serienverlauf eingebundener Onlinetalentwettbewerb, bei dem Zuschauer eigene Videos einreichen konnten. Das Siegervideo wurde in der Serie gezeigt.
 Januar 2009: Abschied von Dortmund: Eine achtteilige Internetserie, die die Vorgeschichte der neuen Figuren Henning und Micki thematisiert.
 Januar bis November 2009: DJ-Kotzbrocken: Ein in unregelmäßigen Abständen aktualisiertes Videotagebuch, in dem die Serienfigur Tobias Lassner das Seriengeschehen sarkastisch kommentiert.
 März 2009: Ein Koch zum Küssen: Serienfigur Koch Richie sucht via Internetvideos seine Traumfrau, Zuschauer konnten per (kostenpflichtiger) Hotline Telefongrüße auf der Website hinterlassen.
 November 2009: t-time.fm: Das täglich aktualisierte und in die Serie eingebaute Webradio von Tobias Lassner und Michelle „Micki“ Lassner. Die Seite wurde Anfang 2011 jedoch aus dem Netz genommen und wird lediglich in der Sendung ausgestrahlt.
 Oktober 2012: Des Jägers Herz: Fünfteilige Internetserie über die Flucht und das Versteck von Rolf Jäger nach seinem Mord an Rebecca Mattern.
 Februar 2013: Der Jobchecker: Internetserie über Moritz Schönfelds Suche nach einem Beruf.
 Juli bis September 2013: Du und ich: Jeden Tag gemeinsam: Serienfiguren Easy Winter und Eva Wagner posten Geschehnisse und Bilder auf Facebook, die in der Serie aktuell sind. Die Handlungen werden dadurch mehr in das reale Leben gerufen und die Anhänger können mit den fiktiven Figuren diskutieren.

Crossover 
In mehreren Folgen von Unter uns fanden Crossover mit anderen RTL-Serien statt:

 Am 25. Oktober 2007 gab es das erste Crossover der deutschen Fernsehgeschichte zwischen zwei Soaps – Alles was zählt und Unter uns. Hierbei besuchten die Charaktere Nina, Tim und Vanessa aus Alles was zählt ein Konzert des Sängers Mars aus Unter Uns in der Strandbar Übersee in Köln, dem Handlungsort von Unter Uns. Wenige Tage später, am 5. November 2007 folgte ein weiteres Crossover, in dem Mars in der Soap Alles was zählt auftrat.
 Bereits zehn Jahre zuvor hatte Unter uns einige Crossoverfolgen mit den Hauptdarstellern der damals erfolgreichen RTL-Krimiserie SK-Babies, die Rebecca Mattern bei den Ermittlungen halfen.
 Am 17., 22. und 23. Januar 2008 erfolgte das dritte Crossover bei Unter uns. Diesmal mit Christopher Posch aus Staatsanwalt Posch ermittelt, der Franziska vor ihrer Aussage gegen Herrig Mut zuspricht.
 Ende Dezember 2009 kam es zu einem weiteren Crossover mit Alles was zählt, als Tobias Lassner die Figur Maximilian von Altenburg aus Alles was zählt als Sponsor für sein Internetradio gewann.
 Seit Beginn der Serie gibt es in Unter uns die fiktive Gufa-Bank, wo unter anderem Regina Albrecht arbeitete. Später spielte diese auch in den RTL-Soaps Freundinnen – Jetzt erst recht, Alles was zählt und GZSZ eine Rolle.
 Des Öfteren wird bei Unter uns das fiktive soziale Netzwerk „explorefriends“, was auch in Alles was zählt und GZSZ eine Rolle spielt, erwähnt bzw. gezeigt.

Durch Gastauftritte und Crossover im Rahmen der anderen genannten Serien ist Unter uns Teil eines gemeinsamen Serienuniversums von Alles was zählt, Der Puma – Kämpfer mit Herz, Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Großstadtträume, Hinter Gittern – Der Frauenknast und SK-Babies.

Auszeichnungen

Schauspieler 
German Soap Award 2011, Nominierungen
 Beste Darstellerin Daily Soap – Joy Lee Juana Abiola-Müller, Tabea Heynig
 Bester Darsteller Daily Soap – Patrick Müller, Stefan Bockelmann
 Bestes Liebespaar – Miloš Vuković und Marylu-Saskia Poolman
 Bösester Fiesling – Stefan Franz
 Bester Newcomer – Bela Klentze
 Sexiest Woman – Claudelle Deckert
 Sexiest Man – Ben Ruedinger
German Soap Award 2012, Nominierungen
 Sexiest Woman – Joy Lee Juana Abiola-Müller, Claudelle Deckert
 Bester Schauspieler – Patrick Müller, Lars Steinhöfel, Miloš Vuković
 Beste Schauspielerin – Valea Scalabrino, Isabell Hertel
 Beste/r Newcomer/in – Mine Voss, Timothy Boldt
 Bester Fiesling Tabea Heynig, Stefan Franz
 Schönstes Liebespaar – Claudelle Deckert und Ben Ruedinger
 Sexiest Man – Maximilian Claus, Bela Klentze
 Fanpreis weiblich – diverse Darstellerinnen
 Fanpreis männlich – diverse Darsteller
German Soap Award 2012, Gewinn
 Soziales Engagement in einer Seifenoper für Joy Lee Juana Abiola-Müller als HIV-infizierte Rolle

Besetzung 
Wie bei den meisten Soaps lässt sich der Hauptcast grob in drei Altersklassen einteilen: Teenager (Spielalter ca. 16–20), junge Erwachsene (Spielalter ca. 20–30) sowie die „Elterngeneration“ (Spielalter ca. ab 35 aufwärts). In der Regel werden alle drei Altersklassen gleichmäßig mit Geschichten bedient, um ein möglichst breites Publikumsinteresse abzudecken. Aus demselben Grund sind in der Serie nahezu alle Formen des Zusammenlebens vorhanden: vom lang andauernden Eheglück über Patchworkfamilien bis hin zur Teenagerliebelei. Zudem wird seit 2011 auch das Thema Homosexualität behandelt.

Anmerkungen zu Darstellern 
Am längsten ist die Schauspielerin Isabell Hertel als Ute Kiefer in der Serie zu sehen. Sie spielt seit der 55. Episode mit. Petra Blossey war vor ihrem Ausstieg am längsten zu sehen. Sie wirkte von der 1. bis zur 6151. Folge mit und verließ die Serie auf eigenen Wunsch im November 2019 nach 25 Jahren.

Stephen Dürr spielte von 1994 bis 1996 die Rolle Till Weigel und ist bis heute der einzige Unter-uns-Schauspieler, der den „Otto“-Preis der Jugendzeitschrift BRAVO erhielt. Der Schauspieler kam jedoch mit seiner immensen Popularität nicht zurecht und stieg nach zwei Jahren in der 500. Folge aus. Später spielte er zusammen mit den ehemaligen Unter-uns-Darstellern Tanja Szewczenko, Tobias Licht und André Dietz in der RTL-Soap Alles was zählt mit.

Im Frühjahr 2006 verstarb die langjährige Unter-uns-Darstellerin Christiane Maybach im Alter von 74 Jahren. In der Serie fand anlässlich ihres Todes in Episode 2912 eine Gedenkfeier statt, was in der Geschichte der deutschen Seifenoper bis heute einmalig ist. Diese Gedenkfolge wurde am 29. August 2006 ausgestrahlt. Zu Ehren Christiane Maybachs wurde die kurz darauf eröffnete Pension der Schillerallee nach ihr benannt („Pension Maybach“).

Patrick Müller alias Tobias Lassner und Micki Lassner-Darstellerin Joy Lee Juana Abiola-Müller, die in der Serie ein Ehepaar verkörperten, sind privat seit 2009 zusammen und seit 2011 verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter (* 2015) sowie zwei Söhne (* 2019 und * 2021).

Hauptdarsteller

Aktuelle Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Ehemalige Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Ausstiegs.

Nebendarsteller

Aktuelle Nebendarsteller

Ehemalige Nebendarsteller

Episodendarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Gastdarsteller

Prominente Gastdarsteller 
Auch einige Prominente hatten im Laufe der Zeit Gastauftritte in dieser Serie, wie z. B. Petra Nadolny, Hans Sarpei, Gwen Obertuck, Ross Antony, Claude-Oliver Rudolph, Mathieu Carrière, Dariusz Michalczewski, Haydar Zorlu, Dustin Semmelrogge, Pierre Geisensetter, Nino de Angelo, Wolfram Kons, Sonya Kraus, Markus Lanz, Ruth Moschner, Hundedame Daisy, Maximillian von der Groeben, Frauke Ludowig, Sabrina Frank, Bruce Darnell, Joey Heindle, Beatrice Egli, diverse Teilnehmer der Castingshow Deutschland sucht den Superstar sowie regelmäßige Kurzauftritte von Ingrid und Klaus, bekannt aus TV total.

Zeitleiste der Charaktere 
Zeitleiste der aktuellen Hauptrollen (ohne Gastauftritte)

Zeitleiste der ehemaligen Hauptrollen (ohne Gastauftritte)

Einschaltquoten 

Quellen:

Sonstiges 
Am 12. Mai 2013 strahlte VOX ein im August des Vorjahres aufgezeichnetes Das perfekte Promi-Dinner-Spezial mit den Unter-uns-Darstellern Claudelle Deckert, Lars Steinhöfel, Maximilian Claus, Patrick Müller und Joy Lee Juana Abiola-Müller aus.

Der jährlich stattfindende RTL-Spendenmarathon wird immer auch in der Soap thematisiert. Meist sammeln die Hauptcharaktere innerhalb der Geschichte für die Spendenaktion des Senders.

Von August 2018 bis April 2019 lief neben „Unter uns“ die Serie Freundinnen – Jetzt erst recht auf dem 17:00 Uhr-Sendeplatz. Im August 2019 folgte Herz über Kopf.

Seit November 2020 wird zweimal wöchentlich auf RTL+ Musik eine Podcast-Folge zur Sendung veröffentlicht.

Weblinks 
 Offizielle Website der Seifenoper Unter uns
 Offizielle Unter-uns-Vorschau
 Unter uns bei soapsworld.de
 
 Unter uns bei RTL+ Musik

Einzelnachweise 

Fernsehserie (RTL)
Seifenoper
Fernsehserie der 1990er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie der 2020er Jahre